Muzi bezeichnet:

 Muzi Mei, Pseudonym einer chinesischen Journalistin und Bloggerin

Muzi ist der Nachname folgender Personen:

 Giovanni Muzi (1772–1849), italienischer Geistlicher und Bischof von Città di Castello